Mehraban ist der Familienname folgender Personen:

 Maryam Mehraban (* 1989), iranische Pianistin
 Mellica Mehraban (* 1984), iranisch-dänische Schauspielerin